

Patronyme 
 Christian d'Arbonneau (1922-2003), général français ;
 Mathieu Joseph d'Arbonneau (1750-1813), général français de la Révolution.